Castagna bezeichnet:
 einen Stadtteil der italienischen Stadt Genua, siehe Castagna (Genua)
 einen ehemaligen italienischen Karosseriebaubetrieb, siehe Carrozzeria Carlo Castagna (1901–1954), sowie einen davon unabhängigen Betrieb namens Castagna Milano (ab 1994)
 einen ehemaligen italienischen Karosseriebaubetrieb, siehe Carrozzeria Emilio Castagna

Castagna ist der Familienname folgender Personen:
 Bruna Castagna (1905–1983), italienische Opernsängerin (Alt)
 Domingo Salvador Castagna (* 1931), argentinischer Geistlicher
 Giovanni Battista Castagna, ursprünglicher Name des Papstes Urban VII.
 Ludwig Castagna (1867–1944), österreichischer Mechaniker und Erfinder